Le terme Bulldogs de Hamilton peut désigner :
 Les Bulldogs de Hamilton,  équipe professionnelle de hockey sur glace ;
 Les Bulldogs de Hamilton (LHO), équipe junior de hockey sur glace.